Jacksonville Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Jacksonville Historic District (Illinois), ID-Nr. 78001178
 Jacksonville Historic District (Oregon), ID-Nr. 66000950